Мольедо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Население — 1655 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии